L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du  au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier.

La Française Kristina Mladenovic remporte le simple dames. En finale, elle bat la jeune sensation Yulia Putintseva au bout d'un match à suspens de près de 2h36, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jeļena Ostapenko, qui remporte son  en carrière en double, en compagnie de sa partenaire Alicja Rosolska.

Faits marquants 
 On note les forfaits de la Suissesse Stefanie Vögele et de la Tchèque Barbora Strýcová.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Donna Vekić et Ana Konjuh.
 La joueuse kazakhe Yulia Putintseva (31e mondiale) créé la sensation en éliminant successivement la russe tête de série n°3 Svetlana Kuznetsova en 1/4 de finale et la slovaque tête de série n°2 Dominika Cibulková ce qui lui permet de se qualifier pour la première finale de sa carrière sur le circuit WTA.
 Toutes les têtes de série à l'exception de Dominika Cibulková (n°2) se font éliminer avant les demi-finales.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2017
Tennis en janvier 2017
Tennis en février 2017